Postgraben ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Postgraben (Gunzenhausen)
 Postgraben in Speyer: ein Relikt des Grabensystems der Speyerer Stadtbefestigung
 Postgraben in Strausberg: verrohrter Abfluss vom Straussee